Corpo do Som ao Vivo est un album live du groupe Barbatuques.

Contenu 
 Faz Parte
 Barbapapa's groove
 Andando pela África
 Baião Destemperado
 Peixinhos do Mar
 Camisa 10
 Regência
 Djengo
 Pra Onde Vai Valente
 Do Mangue a Manga
 Baianá
 Veleiro Grande
 Carcará

Notes et références

Articles connexes 
 Barbatuques
 Corpo do Som

Album musical sorti en 2008